Мак Уолпола, или Мак Вальполе () — вид травянистых растений рода  семейства .

Ботаническое описание 
Многолетнее травянистое растение высотой около 8 см, образующее подушкообразную дерновинку. Листья бледно-зеленые, с сизым налетом, рассеченые на три лопасти, покрыты рыжими волосками. Черешок широкий, плоский, с расширенным основанием. Млечный сок желтый.

Цветки диаметром 2-4 см, белого либо желтого цвета, с оранжевым пятном у основания цветка. Плод - обратнояйцевидная коробочка.

Произрастает на щебнистых и карбонатных породах, встречается в устьях пересохших рек.

Вид описан из Аляски.

Ареал 
В России встречается только в Чукотском автономном округе. За рубежом встречается на Аляске и в Канаде.

Охранный статус 
Редкий вид. Занесён в Красные книги России и Чукотки. Вымирает из-за строгой приуроченности к карбонатным породам.

Примечания

Ссылки 

Маковые
Таксоны растений, названные в честь людей
Флора Дальнего Востока
Флора Северной Америки